Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2019 () прошёл с 5 по 10 февраля 2019 года на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация 
К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2018 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о чемпионате на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Фигурное катание
Четыре континента
Международные спортивные соревнования в Анахайме
Спорт в США в 2019 году
2019 год в Калифорнии